

Localidades 
 Charleston (Arkansas)
 Charleston (Carolina do Sul)
 Charleston (Illinois)
 Charleston (Mississippi)
 Charleston (Missouri)
 Charleston (Tennessee)
 Charleston (Utah)
 Charleston (Virgínia Ocidental)
 Charleston Park

Outros 
 Charleston - uma dança típica de várias cidades do interior da Escócia, Estados Unidos e Nova Zelândia.
 WTA de Charleston - torneio de tênis

Desambiguações de topônimos